

Бе () — муніципалітет у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Бе () — муніципалітет у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Бе () — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Бе () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Бе () — муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Бе () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона

Бе — громада в кантоні Во